Таблицата по-долу показва върховете в Пирин с височина около и над 2000 метра.

Вижте също 
 Списък на върхове в България над 2000 метра

 
Списъци на места в България